Statut peut désigner :
 statut social : ensemble de droits et d'obligations socialement déterminés en vertu des valeurs qui ont cours dans un groupe culturel donné.
 en droit, pour une organisation :
sa forme juridique : le type d’organisation dont il s’agit ;
son statut juridique : l’ensemble de textes qui règlent la situation d'un groupe d'individus, leurs droits, leurs obligations ;
ses statuts : texte décrivant les règles de fonctionnement de l’organisation ;
 statut de conservation : indicateur permettant d'évaluer l'ampleur du risque d'extinction d'une espèce à un instant donné ;
 statut est un terme utilisé dans les microblogs ouverts pour désigner un message posté ;
OStatus est un protocole d'échange de statuts permettant de fédérer des services hétérogènes de microblog.

Voir aussi 
 Statut albertin
 Statut d'autonomie
 Statut de Rome
 Statut de Westminster
 Statut de Jérusalem